Норден (англ. Norden; нем. Norden; в.-фриз. н.-нем. Nörden) — многозначный термин.

Топоним 
 Норден — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Норден — тауншип в округе Пеннингтон, Миннесота, США.

Фамилия 
 Норден, Александр Петрович (1904—1993) — русский и советский геометр.
 Норден, Альберт (1904—1982) — немецкий журналист и политик, член КПГ и СЕПГ.
 Норден, Арно (род. 1998) — французский футболист, полузащитник.
 Норден, Густаф (1884—1947) — шведский легкоатлет.
 Норден, Эдуард (1868—1941) — немецкий филолог.

См. также 
 Бомбовый прицел «Норден»